Montinia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Montinia ingår i familjen Montiniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Potatisordningen
Montinia